BTK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 659 амінокислот, а молекулярна маса — 76 281.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, адаптивний імунітет, імунітет, вроджений імунітет, транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ліпідами, іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Тирозинкінази
Металопротеїни